Второй дивизион Чили 1964 () — 13-й сезон второй по значимости лиги чемпионата Чили. Лигу пополнил «О’Хиггинс», вылетевший из Примеры.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте rsssf.com  

1964
Спорт в Чили в 1964 году
Чили